Свяще́нный сино́д Правосла́вной це́ркви Украи́ны () — орган управления Православной церкви Украины, состоящий из 13 иерархов. Возглавляет Синод митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

На время переходного периода в составе Синода три постоянных участника: почётный патриарх Православной церкви Украины, управляющий Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева Филарет (Денисенко) — из бывшей УПЦ КП, митрополит Львовский Макарий (Малетич) — из бывшей УАПЦ, и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) — бывший митрополит УПЦ МП. Главным секретарём Священного синода является митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

В феврале 2019 года непостоянными членами Синода были определены: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк), митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн (Яременко), архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий (Горобцов), архиепископ Полтавский и Кременчугский Феодор (Бубнюк), архиепископ Ровенский и Острожский Иларион (Процик), архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), архиепископ Черновицкий и Хотинский Герман (Семанчук), архиепископ Вышгородский, викарий Киевской епархии с правами епархиального архиерея как наместник Михайловского Златоверхого монастыря Киева Агапит (Гуменюк), епископ Днепровский и Криворожский Симеон (Зинкевич).

По состоянию на 2020 год года при Священном синоде ПЦУ действуют следующие структуры:
 Секретариат Синода;
 Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишённым свободы;
 Управление внешних церковных связей;
 ;
 Управление духовного образования и богословской науки;
 Управление социального служения и благотворительности;
 Синодальное управление по делам молодёжи;
 Синодальное управление по взаимодействию с молодёжно-патриотическими общественными объединениями;
 Институт церковной истории;
 Синодальное управление воскресных школ и катехизации;
 Управление по делам семьи;
 Синодальное издательско-просветительское управление;
 Синодальное управление по делам душепастырства в пенитенциарных учреждениях;
 Синодальное управления медицинского капелланства;
 Синодальная Комиссия по межхристианским отношениям;
 Синодальная Комиссия по вопросам монастырей и монашества;
 Синодальная Статутная комиссия;
 Синодальная Комиссия по вопросам канонизации святых;
 Синодальная Богословско-Литургическая комиссия;
 Синодальная календарная комиссия.

См. также 
 Священный синод Украинской православной церкви

Примечания 

Православная церковь Украины